Peter Kiplagat Chebet (9 september 1982), Keniaans marathonloper
 Peter Chebet Kiprono (24 juni 1974), Keniaans marathonloper